Pojem Lomnice je nejednoznačný a může mít následující významy:

jméno obce
 Lomnice (okres Brno-venkov) – městys v okrese Brno-venkov (dříve v okrese Blansko)
 Lomnice (okres Bruntál) – obec v okrese Bruntál
 Lomnice (okres Sokolov) – obec v okrese Sokolov

část jména obce
 Lomnice nad Lužnicí – město v okrese Jindřichův Hradec
 Lomnice nad Popelkou – město v okrese Semily

část jména části obce
 Dlouhá Lomnice – část obce Bochov v okrese Karlovy Vary
 Dolní Lomnice – část obce Kunice v okrese Praha-východ
 Horní Lomnice – část obce Kunice v okrese Praha-východ

jméno vodního toku
 Lomnice (řeka) – levostranný přítok Otavy v okresech Plzeň-jih, Strakonice a Písek
 Lomnice (přítok Ohře) – pravostranný přítok Ohře v okrese Karlovy Vary
 Lomnice (přítok Smědé) – pravostranný přítok Smědé v okrese Liberec
 Lomnice (přítok Svinského potoka) – pravostranný přítok Svinského potoka v okrese Klatovy

Podobné výrazy 
 Lomnica (slovenská, srbská a bulharská varianta zeměpisného názvu)
 Tatranská Lomnica – slovenská osada
 Łomnica (polská varianta zeměpisného názvu)